Притуляк Денис — повітовий провідник ОУН Долинщини (1934), член обласного проводу ОУН Кам'янець-Подільської області (1941).
 Притуляк Олексій Олександрович — український футболіст, півзахисник ФК «Суми».